Homosassa (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Homosassa Springs, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Homosassa (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten